Koktél – kevert alkoholos ital, egy, vagy több szeszes ital összekeverve más összetevőkkel, ami lehet például: izesített szirup, gyümölcslé, szódavíz, tejszín, növényi származék (fűszerek, mentalevél). 

Film
Koktél – (Eredeti címe: Cocktail), Roger Donaldson 1988-as amerikai filmje
Koktél – (Eredeti címe: Cocktail), Homi Adajania 2012-es angol-indiai koprodukcióban készült filmje